

Patronymes 
  (1879–1953), mathématicien français.
 Auguste Gérardin (1849-1930), peintre français.
 Charles Gérardin (1843-1921), personnalité de la Commune de Paris.
 Edmond Gérardin, arbitre français de football des années 1920.
 Édouard Hippolyte Alexandre Gerardin (1889-1936), diplomate français.
 Eugène Gérardin (né en 1827), personnalité de la Commune de Paris.
 François Alexandre Alfred Gérardin (1841-1905), peintre et graveur français.
 Julien Gérardin (1860-1924), notaire et photographe nancéien.
 Louis Gérardin (1862-1907), industriel métallurgiste français et cofondateur de la Compagnie française des Métaux.
 Louis Gérardin (1912-1982), dit « toto », cycliste sur piste français.
 Roland-Marie Gérardin (1907-1935), peintre français.
 Sandra Dijon-Gérardin (née en 1976), basketteuse internationale française.
 Sébastien Gérardin (1751-1816), naturaliste et prêtre français.

Voir aussi 
 
  et Famille Gherardini

Patronyme français